HMS Ardent har åtta fartyg döpts till i Royal Navy och två andra planerats:

 var en 64-kanoners tredje klass linjeskepp sjösatt 1764. Hon tillfångatogs av fransmännen 1779, men återtogs 1782 och omdöptes HMS Tiger. Hon såldes 1784.
 var en 64-kanoners tredje klass linjeskepp sjösatt 1782. Hon fattade eld och exploderade nära Korsika 1794.
 var en 64-kanoners tredje klass linjeskepp sjösatt 1796. Hon har använts för hamntjänst från 1812 och bröts upp 1824.
 var en kanonslup sjösatt 1841 och skrotad 1865.
 HMS Ardent skulle ha varit en träskruvslup, men omdöptes  före sjösättningen 1843. 
 var en Ardent-klass torpedjagare sjösatt 1894 och skrotad 1911.
 var en Acasta-klass jagare sjösatt 1913 och sjönk i slaget vid Jylland år 1916.
 var en A-klass jagare sjösatt 1929 och sjönk 1940.
HMS Ardent skulle blivit en Amphion-klass ubåt men hon avbeställdes 1945.
 var en Amazon-klass fregatt sjösatt 1975 och sänkt 1982 under Falklandskriget.

Se även